Fabrizio Menghini – giornalista e avvocato italiano
 Felice Menghini – poeta, scrittore e presbitero svizzero
 Irene Menghini Cattaneo – mezzosoprano italiano
 Massimo Menghini – ex cestista italiano
 Niccolò Menghini – scultore italiano